Sezóna 2009/10 Evropské ligy byla 52. ročníkem klubové soutěže pro evropské fotbalové týmy. Nicméně byla prvním ročníkem pod novým názvem, který nahradil dřívější Pohár UEFA. Obhájcem poháru byl ukrajinský klub FK Šachtar Doněck. Finálový zápas se hrál na hamburském stadionu HSH Nordbank Arena 12. května 2010.

Účastnická místa 
Tohoto ročníku se účastnilo celkem 192 týmů z 53 členských zemí UEFA. Jednotlivé země měla přidělena účastnická místa na základě národních koeficientů UEFA. Oproti minulým ročníkům Poháru UEFA doznal hrací systém změn podle návrhu předsedy UEFA Michela Platiniho.

1. předkolo: (46 týmů)
 14 týmů z druhých míst zemí 37-51 (mimo Lichtenštejnska, které nepořádá vlastní ligovou soutěž)
 29 týmů z třetích míst zemí 22-51 (mimo Lichtenštejnska, které nepořádá vlastní ligovou soutěž)
 3 týmy na základě soutěže Fair Play

2. předkolo: (80 týmů)
 23 vítězů z 1. předkola
 24 vítězů poháru zemí 30-53
 18 týmů z druhých míst zemí 19-36
 6 týmů z třetích míst zemí 16-21
 6 týmů z čtvrtých míst zemí 10-15
 3 týmy z pátých míst zemí 7-9

3. předkolo: (70 týmů)
 40 vítězů z 2. předkola
 12 vítězů poháru ze zemí 18-29
 3 týmy z druhých míst zemí 16-18
 6 týmů z třetích míst zemí 10-15
 3 týmy z čtvrtých míst zemí 7-9
 3 týmy z pátých míst zemí 4-6
 3 týmy z šestých míst zemí 1-3

4. předkolo: (76 týmů)
 35 vítězů z 3. předkola
 15 poražených z 3. předkola Ligy mistrů UEFA
 17 vítězů poháru ze zemí 1-17
 3 týmy z třetích míst zemí 7-9
 3 týmy z čtvrtých míst zemí 4-6
 3 týmy z pátých míst zemí 1-3

Skupinová fáze: (48 týmů)
 38 vítězů 4. předkola
 10 poražených z 4. předkola Ligy mistrů UEFA
 Obhájce titulu (nevyužito)

2. kolo: (32 týmů)
 12 vítězů skupin
 12 týmů z druhých míst skupin
 8 týmů ze třetích míst skupin Ligy mistrů UEFA

Termíny

Předkola

1. předkolo 
Los prvního a druhého předkola se uskutečnil 22. června 2009 ve švýcarském Nyonu. Úvodní zápasy se odehrály 2. července, odvety 9. července 2009.

|}

2. předkolo 
Úvodní zápasy se odehrály 16. července, odvety 23. července 2009.

|}

3. předkolo 
Los třetího předkola se uskutečnil 17. července 2009 ve švýcarském Nyonu. Úvodní zápasy se odehrály 30. července, odvety 6. srpna.

|}

4. předkolo 
Los čtvrtého předkola se uskutečnil 7. srpna 2009 ve švýcarském Nyonu. Úvodní zápasy se odehrály 20. srpna, odvety 27. srpna.

|}

Základní skupiny 
Los základních skupin se uskutečnil 28. srpna v Monaku.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Skupina I

Skupina J

Skupina K

Skupina L

Play off 
Do play off postoupily nejlepší dva celky z každé skupiny (celkem 24 týmů) a týmy na třetích místech základních skupin Ligy mistrů.

2. kolo 
Los se uskutečnil 18. prosince 2009. Úvodní zápasy se odehrály 18., odvety pak 25. února 2010.

|}

Osmifinále 
Los se uskutečnil 18. prosince 2009. Úvodní zápasy se odehrály 11. března, odvety 18. 2010.

|}

Čtvrtfinále 
Los se uskutečnil 19. března 2010. Úvodní zápasy se odehrály 1. dubna, odvety 8. dubna 2010.

|}

Semifinále 
Los se uskutečnil 19. března 2010. Úvodní zápasy se odehrály 22. dubna, odvety 29. dubna 2010

|}

Finále

Vítěz

Odkazy

Související články 
 Liga mistrů UEFA 2009/10

Externí odkazy 
 

2009/10
Fotbal v roce 2009
Fotbal v roce 2010
Sport v Evropě v roce 2009
Sport v Evropě v roce 2010